Młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu – rozgrywki żużlowe dla zawodników do 21. roku życia. Zawody o MIMP rozgrywa się od 1967 roku (do 1969 r. górną granicą wieku było 25 lat, w latach 1970–1980 – 23 lata). Jak wszystkim imprezom rangi mistrzowskiej w sporcie żużlowym w Polsce, patronuje im Polski Związek Motorowy. Turniej finałowy poprzedza system eliminacji (obecnie od półfinałów). Finał jest rozgrywany na torze drużynowego mistrza Polski juniorów z ubiegłego roku.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy urodzeni w roku 2002 i później.

Według klubów

Uwagi

Bibliografia 
 Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu
 

 
Żużel